A Copa das Nações Árabes de 1964, disputada no Kuwait, foi a segunda edição da Copa das Nações Árabes. O Iraque conquistou seu primeiro título na competição.

Assim como na edição anterior, o torneio foi disputado por cinco seleções no sistema de pontos corridos.

Grupo

Campeão

Ligações externas 
 

1964
1964 no futebol
1964 na Ásia